Checo tiene los siguientes significados:
 Natural de o perteneciente a la República Checa, bien como estado independiente (desde enero de 1993), bien formando parte de Checoslovaquia.
 Idioma checo, lengua eslava hablada principalmente en la República Checa.
 Un miembro del pueblo checo,  perteneciente a los eslavos occidentales.
 Checo (percusión), instrumento musical afroperuano.
 Cantante colombiano llamado Checo Acosta, con antepasados provenientes de la República Checa.
 Apodo de Sergio Pérez, piloto de la Fórmula 1 de origen mexicano.